Bettger ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bettger (1888–1981), US-amerikanischer Verkäufer und Autor
 Lyle Bettger (1915–2003), US-amerikanischer Charakter-Schauspieler